Hr.Ms. Eilerts de Haan (1921) - opnemingsvaartuig
 Johan Eilerts de Haan - militair en ontdekkingsreiziger, naamgever van bovenstaand schip